La nazionale di pallacanestro svedese Under-18, è una selezione giovanile della nazionale svedese di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità svedese di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

1974 - 4°
1976 - 12°
1980 - 10°
1984 - 12°
1988 - 8°

2010 - 15°
2016 - 16°

Collegamenti esterni 
 

Svezia
Under 18